«Inhale» — третий сингл американской рок-группы Stone Sour с дебютного одноименного альбома, вышедшего в 2002 году. Сингл был номинирован на премию Грэмми в категории «Best Metal Performance» в 2004 году, но уступил победу песне St. Anger группы Metallica.

Список композиций

Видеоклип 
Видео показывает участников группы бездомными за своими повседневными занятиями: Кори везёт тележку с вещами, напевая текст песни; Джим подрабатывает уличным музыкантом, играя на гитаре; Джоэл, одетый в костюм Санты, попрошайничает на улице; Джош роется в мусорном баке, в поисках ценных вещей; Шон ест, сидя на тротуаре. На втором припеве участники группы появляются уже чистыми, в белых смокингах, выступая перед небольшой аудиторией в ресторане. Перед финальным припевом группа изменяется: на них одеты все те же вещи, но уже грязные и сами они выглядят, как и раньше — грязными и небритыми. Аудитория ресторана постепенно «испаряется» до тех пор, пока в зале никого не остаётся. Заканчивается клип тем, что участники группы сидят у костра, готовясь ко сну.

Участники записи и позиции в чартах 

Stone Sour
 Кори Тейлор – вокал
 Джеймс Рут – гитара
 Джош Рэнд – гитара
 Шон Экономаки – бас-гитара
 Джоэл Экман – ударные

Приглашенные музыканты
 Дэнни Гиббс – орган Хаммонда на треке Inhale

Технический персонал
 Том Татман – продюсирование, микширование на треке Inhale (unedited rough mix)
 Тоби Врайт – микширование треков Inhale и Inside the Cynic
 Грэгори Дарк – режиссёр видеоклипа
 Шарлотта Блейк – продюсер видеоклипа

Примечания

Ссылки 
 Полный текст песни на metrolyrics.com

Синглы по алфавиту
Синглы 2002 года
Синглы Stone Sour
Синглы Roadrunner Records